Ken Edward Doraty (né le  à Stittsville, en Ontario au Canada - mort le  à Moose Jaw en Saskatchewan) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

En 1933, au cours du  et dernier match de la demi-finale de la Coupe Stanley qui oppose les Maple Leafs de Toronto aux Bruins de Boston, il marque le but qui donne la victoire aux Maple Leafs après 4 minutes et 46 secondes de jeu lors de la . Avec 104 minutes et 46 secondes de prolongation, c'est alors le match le plus long de l'histoire de la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1921-1922|| Rouleau Athletic Club|| SAHA|| || || || || || || || || || 
|-
| 1922-1923|| Rouleau Athletic Club|| RCSHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1923-1924|| Pats de Regina|| RJrHL|| 6|| 5|| 2|| 7|| 0|| || || || || 
|-
| 1924|| Pats de Regina|| Coupe Memorial|| || || || || || 5|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| 1924-1925|| Pats de Regina|| RJrHL|| 4|| 5|| 4|| 9|| 2|| || || || || 
|-
| 1925|| Pats de Regina|| Coupe Memorial|| || || || || || 12|| 13|| 7|| 20|| 24
|-
| 1925-1926|| Rosebuds de Portland || WHL|| 30|| 4|| 1|| 5|| 4|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 18|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Millers de Minneapolis || AHA|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1927-1928|| Millionaires de Kitchener || Can-Pro|| 39|| 19|| 6|| 25|| 35|| 5|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 1928-1929|| Millionaires de Toronto || Can-Pro|| 39|| 26|| 5|| 31|| 42|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1929-1930|| Indians de Cleveland|| LIH|| 42|| 26|| 16|| 42|| 43|| 6|| 5|| 0|| 5|| 14
|-
| 1930-1931|| Indians de Cleveland ||  LIH|| 48|| 25|| 24|| 49|| 43|| 6|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 1931-1932|| Indians de Cleveland ||  LIH|| 48|| 21|| 15|| 36|| 45|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 38|| 5|| 11|| 16|| 16|| 9|| 5|| 0|| 5|| 2
|-
| 1932-1933|| Stars de Syracuse || LIH|| 10|| 5|| 4|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 34|| 9|| 10|| 19|| 6|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 1933-1934|| Bisons de Buffalo|| LIH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 11|| 1|| 4|| 5|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1934-1935|| Stars de Syracuse || LIH|| 30|| 12|| 17|| 29|| 37|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1934-1935|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Stars de Syracuse|| LIH|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1935-1936|| Falcons de Cleveland|| LIH|| 39|| 27|| 18|| 45|| 38|| || || || || 
|-
| rowspan="2" | 1936-1937|| Barons de Cleveland|| IAHL|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| Hornets de Pittsburgh|| IAHL|| 39|| 13|| 13|| 26|| 21|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1937-1938|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1937-1938|| Hornets de Pittsburgh|| IAHL|| 48|| 12|| 17|| 29|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1938-1939|| Seahawks de Seattle || PCHL|| 48|| 25|| 17|| 42|| 23|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6

| 103|| 15|| 26|| 41|| 24|| 15|| 7|| 2|| 9|| 2

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rosebuds de Portland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Indians de Cleveland (LIH)
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Stars de Syracuse
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Eagles de New Haven
Joueur des Falcons de Cleveland
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de Détroit
Naissance en juin 1906
Naissance en Ontario
Décès en avril 1981
Décès en Saskatchewan
Attaquant de hockey sur glace
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Champion de la Coupe Memorial
Décès à 74 ans